Spieleentwicklungskombinat GmbH, een Duits softwarebedrijf
De ISO 4217-code voor de Zweedse kroon
Sondereinsatzkommando Eichmann, SS-eenheid die verantwoordelijk was voor de deportatie van de Hongaarse joden